Joint Task Force North est une force opérationnelle américaine;
Joint Task Force (North) est une force opérationnelle canadienne.